Shinkyō ist

 die japanische Aussprache eines ehemaligen Namens des heutigen Changchun (新京)

 der Name eines japanischen Priestermönchs der amidistischen Ji-shū, siehe Shinkyō (Mönch) (真教)